NRDE2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 14-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 164 амінокислот, а молекулярна маса — 132 673.

Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки